Foliáció (geológia)
 Foliáció (matematika)
 Foliáció (nyomdászat)